Дэ́вид Макки́ (, известен также под псевдонимом Violet Easton; ) — английский писатель и иллюстратор детских книг и создатель мультфильмов.

В 2006 году он как детский иллюстратор был номинирован на премию им. Х. К. Андерсена от Британии.

Биография 
Макки родился в городе Тависток (графство Девоншир на юго-западе Англии). После окончания местной средней школы он поступил в Плимутский колледж искусств. И уже во время обучения в колледже стал продавать свои рисунки в газеты, в том числе и в общенациональную прессу. После окончания колледжа он продолжил сотрудничество с журналами «Панч», «Ридерз дайджест» и Times Higher Education (THE)

Первую свою книгу он нарисовал, ещё обучаясь в колледже, — Two Can Toucan. О южноамериканской птичке, у которой не было имени и которая отправилась на поиски своей судьбы. Что она только не перепробовала — и рубила дрова, и работала в офисе. Но больше всего ей понравилось носить банки с красками. Так как у неё был большой клюв, она могла нести не одну банку (one can) за раз, а целых две (two) — и её так и прозвали — Toucan, Тукан. Так у неё появилось имя. После этого она вернулась в родной лес и рассказала всем свою историю. Эту книгу опубликовало издательство Abelard-Schuman в 1964 году; а издание 1985 года — с новыми иллюстрациями — вышло в издательстве Andersen Press в 2001 году.

В 2011 году Макки стал почётным доктором Плимутского колледжа искусств.

Фильмография 
Би-би-си создала несколько мультфильмов на основе книг Макки. Это сериал о Mr Benn, пять фильмов для Save the Children, сериал, основанный на книгах King Rollo. В 1978 году Макки основал анимационную студию, которая выпустила множество мультфильмов, в том числе Towser Тони Росса, Spot the Dog Эрика Хилла и Maisy Люси Казн. Студия планирует запустить 26 мультфильмов по книгам Макки про Элмера.

Библиография 
Макки создал несколько серий книг с такими яркими персонажами, как King Rollo и Mr Benn. Ещё один известнейший герой Макки — Элмер, слон в клеточку, книги о котором переведены на более 20 языков и стали основой для целой продуктовой линейки (включающей, например, мягкие игрушки в виде Элмера) по всему миру.

В России его книги выходят в издательстве «Самокат» (Серия книг «Элмер, слон в клеточку»).

Всего Макки написал и нарисовал более 30 книг:

 The Magician and the Sorcerer (1974)
 Tusk Tusk (1978)
 Not Now, Bernard (1980)
 I Hate My Teddybear (1983)
 Two Monsters (1985)
 The Hill and the Rock (1984)
 Элмер (англ. Elmer) (1989) ISBN 978-5-91759-214-5 (Москва: Самокат, 2013)
 Снова Элмер (англ. Elmer Again) (1991) ISBN 978-5-91759-217-6 (Москва: Самокат, 2013)
 Элмер на ходулях (англ. Elmer on Stilts) (1993)
 Элмер и Уилбур (англ. Elmer and Wilbur) (1994) ISBN 978-5-91759-215-2 (Москва: Самокат, 2013)
 Элмер в снегу (англ. Elmer in the Snow) (1995)
 Элмер и ветер (англ. Elmer and the Wind) (1997)
 Элмер и незнакомец (англ. Elmer and the Stranger) (2000)
 Элмер и пропавший мишка (англ. Elmer and the Lost Teddy) (1999) ISBN 978-5-91759-216-9 (Москва: Самокат, 2013)
 Elmer Plays Hide and Seek (1998)
 The Elmer Pop up Book (1996)
 Look! There’s Elmer (2000)
 Elmer and Grandpa Eldo (2001)
 The School Bus Comes At 8 O’clock (1993)
 Isabel’s Noisy Tummy (1994)
 The Sad Story of Veronica (1987)
 Snow Woman (1987)
 Zebra’s Hiccups (1991)
 Who’s a Clever Baby Then? (1988)
 The Monster and the Teddy Bear (1989)
 King Rollo and the bread (1979)
 King Rollo and the new shoes (1979)
 King Rollo and the birthday (1979)
 King Rollo and the Letter (1984)
 Two Can Toucan (1985)
 Charlotte’s Piggy Bank (1996)
 Prince Peter and the Teddy Bear (1997)
 Mary’s Secret (1999)
 King Rollo and the New Stockings (2001)
 Mr Benn — Gladiator (2001)
 Elmer’s Concert (2001)
 Elmer and Butterfly (2002)
 Elmer’s New Friend (2002)
 Элмер и гиппопотамы (англ. Elmer and Wilbur) (2003)
 The Adventures of Charmin the Bear (Illustrated By Joanna Quinn, 2003)
 Who is Mrs. Green? (2003)
 The Conquerors (2004)
 Denver (2010)

Другие работы 
Макки также иллюстрировал книги других авторов. В том числе — книги своей жены Виолетты Макки и своего сына Чака Макки.
Также он разработал картонные книги про Элмера, водонепроницаемые книги, раскраски, книги поп-ап.

Награды 
Немецкая международная детская литературная премия — 1987 г.

Примечания 

Иллюстраторы детской книги
Детские писатели Великобритании
Мультипликаторы Великобритании